Пихельштейн — фамилия:

 Пихельштейн, Викентий Станиславович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5578; 29 ноября 1837.
 Пихельштейн, Иван Станиславович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6278; 11 декабря 1840.